Kasteel van Clérans (Cause-de-Clérans)
Kasteel van Clérans (Saint-Léon-sur-Vézère)